Kintyre ist der Name folgender geographischer Orte:

Kintyre (Halbinsel), eine Halbinsel in Schottland
Kintyre (Uranlagerstätte), ein Uranlagerstätte in Western Australia
Kintyre (Whiskybrennerei), eine ehemalige Whiskybrennerei in Campbeltown, Schottland